Félix Fernández peut faire référence à :
Félix Fernández, un acteur espagnol né le  à Oviedo et mort le  à Madrid, il a joué en 1964 dans le rôle du professeur tournesol dans : Tintin et les oranges bleues de Philippe Condroyer.
Félix Fernández (Félix de Jesús Fernández Christileb), un footballeur mexicain né le  à Mexico.